Breer steht für:

 Breer (Familienname)

geographische Objekte:
 Breer Swamp, Sumpf am New South Wales, New South Wales, Australien
 Breer Regulator, Damm bei Balranald, New South Wales, Australien

Siehe auch:
 Brier